Kresge Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kresge Building (Delaware), ID-Nr. 84004116
 Kresge Building (Maine), ID-Nr. 86001693